El Gran Premio de la Ciudad de Imola de Motociclismo de 1996 fue la decimosegunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1996. Tuvo lugar el fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1996 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situado en la ciudad de Imola, Emilia-Romagna, Italia. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Àlex Crivillé y Tadayuki Okada. Ralf Waldmann ganó la prueba de 250cc, por delante de Olivier Jacque y Tohru Ukawa. La carrera de 125cc fue ganada por Masaki Tokudome, Emilio Alzamora fue segundo y Jorge Martínez tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Mick Doohan, 1:50.250
 Vuelta Rápida: Àlex Crivillé, 1:50.191

Resultados 250cc 

 Pole Position: Max Biaggi, 1:54.078
 Vuelta Rápida: Ralf Waldmann, 1:53.594

Resultados 125cc 

 Pole Position: Jorge Martínez, 2:00.818
 Vuelta Rápida: Valentino Rossi, 2:00.362

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 2 de junio de 2017.

1996
Imola
Deporte en Italia en 1996